Jesuitenhof heißen folgende Objekte:
 Jesuitenhof (Dirmstein), ein ehemaliges klösterliches Hofgut in Dirmstein (Rheinland-Pfalz)
 Jesuitenhof (Drais), ein ehemaliges klösterliches Hofgut in Mainz-Drais (Rheinland-Pfalz)
 Jesuitenhof (Düren), ein ehemaliges klösterliches Hofgut in Düren (Nordrhein-Westfalen)
 Jesuitenhof (Ladenburg), ein ehemaliges klösterliches Hofgut in Ladenburg (Baden-Württemberg)